Mille vaches est présent dans plusieurs noms : 
 Plateau de Millevaches, plateau granitique situé dans le Limousin ;
 Baie-des-Mille-Vaches, ancien nom de Saint-Paul du Nord à Longue-Rive, au Québec ;
 Ferme des mille vaches, une ferme-usine dans la Somme ;
 la seigneurie de Mille-Vaches, une seigneurie de la Nouvelle-France.